Dobków peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Dobków, un village dans le powiat de Złotoryja

 dans la voïvodie de Łódź
 Dobków, un village dans le powiat de Łask